

Sigle 
 Tetradotossina – potente neurotossina di origine animale
 Trenitalia Tper – compagnia ferroviaria italiana

Altro
Öhlins TTX